Cene oder Cenë steht für:
 Cene, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Lombardei, Italien
 Cenë, Ort in Albanien
 Cene (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Cene (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch:
 Cen
 Cena
 Cenei
 Cene Prevc